Ahmad-i Jam
 Bir Ahmad, vila del Iemen
 Tombes dels sants Sidi Ahmed i Sidi Ali, monument egipci Luxor (Egipte)
 Biografies:
 Àhmad (nom), nom masculí àrab 
 Àhmad Abu-Nasr ibn Nidham-al-Mulk (?-1149/50), visir seljúcida i abbàssida 
 Àhmad al-Badawí (Fes, 1200-1276), asceta sufí marroquí, venerat com a sant 
 Ahmad al-Damurdashi, historiador egipci del segle XVIII 
 Àhmad al-Mansur, (Fes, 1549-1603), sisè sobirà de la dinastia sadita del Marroc 
 Ahmad al-Nasiri (Salé, 1835 -1897), historiador marroquí
 Ahmad Asim (Ain Tab, 1757 - Scutari, 1819), historiador otomà 
 Ahmad ben Yusuf (? - 828), secretari del califa al-Mamun 
 Ahmad ben Abi Khalid, secretari abbàssida (? - 826/827), secretari del califa Al-Mamun 
 Ahmed Ben Bella (Orà, Algèria, 1916), polític algerià 
 Àhmad ibn Issa ibn Xaykh (segle IX), emir de Diyar Bakr i ostikan d'Armènia a Dvin, de la dinastia shaybànida 
 Ahmad ben Ibrahim al-Ghazi (), sobirà d'Adal
 Àhmad ibn Àssad, governador samànida (? - 864), governador de Fergana vers 819 a 842 de la família samànida 
 Àhmad ibn Abi-Duad (776 - 854), cadi mutazilita de Bagdad 
 Àhmad ibn al-Àghlab, emir aglàbida d'Ifrikiya (847-848) 
 Àhmad ibn Muhàmmad (visir gaznèvida) (), visir del sultà gaznèvida Massud ibn Mahmud entre els anys 1030-1040.
 Àhmad ibn Sahl ibn Hàixim, governador samànida del Khurasan
 Ahmad ibn Hasan al-Maymandi (?-1032), visir gaznèvida sota el sultà Mahmud de Gazni (998-1030).
 Ahmad ibn Khudam, militar i aventurer àrab que va arribar a dominar Sistan (919-922)
 Àhmad ibn Tulun, emir tulúnida (835- 884), governador d'Egipte inicialment al servei del califat abbàssida de Bagdad, després per compte propi emir d'Egipte i Síria (868-884), fundador de la dinastia tulúnida 
 Àhmad ibn Úmar, emir de Creta del 925 al 940 
 Àhmad ibn Muhàmmad ibn Khàlaf, emir saffàrida de Sistan (923-963).
 Ahmad ibn Muhammad ibn Tahir, tahírida governador de Khwarizm
 Àhmad ibn Ismaïl (? - 914), emir samànida 
 Ahmad Ismail Ali (1917-1974), comandant en cap de l'exèrcit i ministre de la guerra en declarar-se l'enfrontament del Yom Kippur amb Israel el 1973 
 Àhmad (IV) ibn al-Hàssan, emir hàfsida
 Ahmed Jevdet Paixà (Lovec, Bulgària, Imperi Otomà, 1822 - Istanbul, 1895), escriptor i home d'estat turc 
 Ahmad Khān diversos personatges
 Ahmad Midhat, escriptor turc
 Ahmad Paixà Bonneval (1675-1747), militar francès que va estar al servei de l'imperi Otomà.
 Ahmad Paixà Bursali, poeta turc
 Ahmad Pasha Gedik, gran visir otomà
 Ahmad Pasha Kara, gran visir otomà
 Ahmad Paixà Khain, visir otomà
 Ahmad Paixà, governador otomà Bagdad
 Ahmad Rasim (Istanbul 1864-Illa d'Heybeli Ada, 1932) escriptor i historiador turc.
 Ahmad Rasmi (Réthimno, 1700-Istanbul, 1783) historiador i home d'estat otomà
 Ahmad Shah Massud (1953 - 2001), guerriller i líder polític afganès d'ètnia tadjik 
 Ahmad Tegüder, mongol
 Àhmad Yassín, polític palestí
Ahmed Essop (1931-2019), escriptor sud-africà d'origen indi
 Ahmed Hassan Zewail (Damanhur, Egipte, 1946), químic i professor universitari nord-americà, d'origen egipci, guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1999 
 Àhmad ibn Sulayman al-Múqtadir, emir húdida
 Ahmed ibn Yahya ibn Mohammed Ud-din (Taizz, 1891 – 1962). Sobirà independent del Iemen.
 Ahmed II Ibn Yusuf al-Mustain
 Ahmed III ibn Abd al-Malik Ibn Hud al-Mustansir Saif ed-Dawla, emir húdida
 Ahmed Nazif, doctor
 Ahmed Vefik Paixà (1823 - Istanbul, 1891), turcòleg i home d'estat otomà.
 Ahmed Zeki Velidi Togan, baixkir
 Ahmad Xah Bahadur, emperador mogol
 Àhmad Xah Durrani, primer sobirà sadozay 
 Ahmad Xah Qajar (1898-1930) setè i darrer xa de la dinastia qadjar de Pèrsia (1909-1925)
 Abdirahman Ahmed Ali Tur, polític somali
 Abdullahi Yusuf Ahmed, polític somalí
 Abu Ahmad ibn Abi Bakr ibn Hamad al-Katib, poeta i funcionari samànida
 Abu Ali Ahmad ibn Muhammad, emir muhtàdjida de Čaghaniyan
 Abu Ali Ahmad ibn Shadan (?-1050/1060), governador de Balkh
 Abu-Xujà Àhmad ibn al-Hussayn ibn Àhmad al-Isfahaní (?-1107), jurista xafiïta 
 Abu-Xujà Àhmad ibn Abd-Al·lah (Badgis ? - ?882), militar 
 Abu-l-Abbàs Àhmad (III) (segle XIV), emir hàfsida de Constantina
 Abu-l-Abbàs Àhmad (I), emir hàfsida del 1346 al 1347 
 Hocine Aït Ahmed (1926, Ain El Hammam, Cabília), polític Algerià 
 Kelesh Ahmad Beg Shirvashidze (1747-?), príncep d'Abkhàzia del 1789 al 1806 
 Mirza Ahmad Khan Ala al-Dawla (1866/1867-1911), polític persa 
 Abu-Ibrahim Àhmad ibn Muhàmmad ibn al-Àghlab (835-863), emir aglàbida d'Ifríqiya (856-863).
 Abu l-Husayn Ahmad ibn Muhammad al-Kaim, imam alida del Tabaristan
 Abu l-Husayn Ahmad (segle X), oficial dels buwàyhides i escriptor en àrab
 Abu l-Rayyan Ahmad, visir dels buwàyhides
 Ahmad ibn Abd al-Samad, visir gaznèvida
 Abu-Sad Abd-al-Wàhid ibn Àhmad ibn Makula (?-1026), visir del buwàyhida Jalal-ad-Dawla 
 Abu Sahl Ahmad (), oficial gaznèvida
 Muhàmmad Àhmad (regió de Dongola, 1845-1885), polític sudanès 
 Nizam al-Din Ahmad (?-1507), visir dels timúrides 
 Riadh Ahmed (Bagdad, Iraq, 1958), músic
 Riaz Ahmed Gohar Shahi (1941), líder espiritual, fundador del moviment espiritual que promou Shahi com el Messies, Imam Mahdi i Kalki Avatar.
 Sharif Sheikh Ahmed (1964, Shabeellaha Dhexe), polític i religiós somalí